

Musica 
 All Hell Breaks Loose – album dei Destruction del 2000
 All Hell Breaks Loose – album dei Black Star Riders del 2013

Televisione 
 Il segreto svelato (All Hell Breaks Loose) – episodio della terza stagione di Streghe
 Scontro tra prescelti (All Hell Breaks Loose) – episodio della seconda stagione di Supernatural